Ми́хаэл Крме́нчик (; ) — чешский футболист, нападающий индонезийского клуба Персия Джакарта и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру Михаэл начинал в юношеской команде «Баника» из города Соколов, откуда в 2008 году перешёл в юношескую команду пльзеньской «Виктории». Свой дебютный матч за «Викторию» провёл 15 апреля 2011 года в матче против «Пршибрама», выйдя на поле всего на четыре минуты, заменив Милана Петржелу.

С 2012 по 2015 годы Крменчик провел в аренде в разных чешских клубах. Выступал за такие клубы, как «Баник Соколов», «Часлав», «Граффин Влашим». В январе 2014 года перешёл в остравский «Баник» также на правах аренды. Свой первый мяч в высшем дивизионе забил 26 апреля 2014 года в матче против пражской «Дуклы», где «Баник» одержал победу со счётом 2:0. Следующие полтора года провёл в аренде в пражской «Дукле», сыграв за клуб 25 матчей и забив 7 мячей. В январе 2016 года вернулся в «Викторию».

Карьера в сборной 
Михаэл выступал за юношеские сборные Чехии до 18 и до 19 лет, а также за молодёжные сборные до 20 и до 21 года. За молодёжную сборную дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Кипра, где и забил свой первый мяч. Матч закончился победой чехов 3:0. Всего за «молодёжку» провёл восемь матчей и забил три мяча.

В главной сборной дебютировал 11 ноября 2016 года в отборочном матче ЧМ 2018 против Норвегии, где на 11-й минуте открыл счёт. Матч закончился победой чехов со счётом 2:1.

Статистика выступлений за сборную

Достижения

Командные 
 Виктория Пльзень
 Чемпион Чехии (3): 2010/11, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Славии» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Баник» Соколов
Игроки ФК «Часлав»
Игроки ФК «Селье и Белло»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Персия Джакарта»